Линокс има више значења:
 Линокс (Масачусетс)
 Линокс (Џорџија)
 Линокс (Ајова)